Дми́трий Валенти́нович Смирно́в (род. 7 декабря 1952, Санкт-Петербург) — русский , , .

Своё музыкальное образование начал в Хоровом училище им. М. И. Глинки при Ленинградской государственной академической капелле. Окончил Ленинградскую консерваторию в 1972 году по специальности хоровое дирижирование у И. И. Полтавцева, по оперно-симфоническому дирижированию у Э. П. Грикурова, по фортепиано у А. Г. Новиковой. Руководил в течение 10-ти лет хором Ленинградского музыкального училища.

Обладает собственным характерным индивидуальным стилем: это живописность и утонченный психологизм; традиции хорового письма переосмыслены в современной технике; используется техника гокет, сонористические эффекты. Сочинения пользуются спросом в профессиональных хорах:

«Это Музыкант», — говорят о нём хоровики; такое «звание», самое лестное и желанное для профессионала, превышающее громкие государственные титулы, принадлежит Дмитрию Смирнову давно и прочно.

Избранные сочинения 
 Йерма — опера по пьесе Ф. Г. Лорки
 Девочка со спичками — камерная опера (написана в соавторстве с С. Баневичем)
 Музыкальное приношение (Messa brevis памяти И. Ф. Стравинского) для хора и инструментального ансамбля
 Сюита на стихи английских и шотландских поэтов для хора и двух фортепиано
 Мастера — поэма для чтеца, мужского хора, медных и ударных инструментов на стихи А. Вознесенского
 Полночные стихи — кантата на слова А. Ахматовой
 Маленькая кантата на стихи немецких поэтов
 Приявший мир… на слова А. Блока
 Бессонница на стихи М. Цветаевой
 Я рожден в девяносто четвёртом, я рожден в девяносто втором… на стихи О. Мандельштама
 Рождение крыла на стихи Ю. Мориц, Арс. А. Тарковского, Б. Пастернака
 Кипарисовый ларец на стихи И. Анненского
 Концерт на стихи русских поэтов
 Триптих для хора на стихи А. Исаакяна
 Избранные молитвословия Св. Иоанна Златоуста
 концерты для смешанного хора a cappella на стихи Н. Некрасова
 а также хоровые миниатюры, камерно-инструментальные сочинения, музыка для театра и кино.

Источники

Ссылки 
 Страница на сайте «Личности Петербурга»
 Интервью журналу «Петербургский музыкальный архив» 

Выпускники Хорового училища имени М. И. Глинки
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории